Termenul „Milionar” se poate referi la:

Milionar, persoană bogată, care posedă o avere evaluată în  milioane
Milionarul, roman scris de Tommy Jaud
Milionarul (film din 1947), de producție germană